Хотареле има више значења:

 Хотареле (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Хотареле (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Хотареле (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији